Alex de Minaur a fost campionul en-titre, dar a pierdut în semifinale în fața lui  Taylor Fritz.

Fritz a câștigat titlul învingându-l în finală pe Maxime Cressy cu scorul de  6–2, 6–7(4–7), 7–6(7–4).

Capi de serie
Primii patru cap de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022